BPP est un sigle qui peut signifier :
 bonne pratique phytosanitaire ;
 bonne pratique placement ;
 bit par pixel ;
 brevet de pilote planeur ;
 BPP (bounded-error probabilistic polynomial time), une classe de complexité en théorie de la complexité des algorithmes, en informatique théorique ;
 Black Panther Party, un mouvement américain révolutionnaire de libération afro-américaine d'inspiration marxiste-léniniste et maoïste.
 Bilan personnel et professionnel